Mückenburg steht für:
 Mückenburg (Kirchlotheim), Burgstall bei Buchenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Haus Mückenburg (Altena), Profangebäude in Altena, Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mückenburg, deutscher Name von Sarbiewo (Zwierzyn), Polen

Siehe auch:
 Müggenburg